Казалі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Казалі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди